Belutschistan oder Balochistan steht für:
 Belutschistan, geographische Region im Iranischen Hochland
 Belutschistan (Pakistan), Provinz von Pakistan (östlicher Teil der Region)

Siehe auch:

 Sistan und Belutschistan (Provinz, Iran)
 Belutschen (Volk)